

Сариолен — аул, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Сариолен — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область